The Mexican's Gratitude – cortometraggio statunitense del 1911
The Mexican's Gratitude – cortometraggio statunitense del 1914 diretto da Richard Ridgely